Polisportiva Comunale Almennese Atalanta Femminile Associazione Sportiva Dilettantistica – società calcistica femminile (1998-2012)
 Atalanta Mozzanica Calcio Femminile Dilettantistico – società calcistica femminile (2002-2019)